Титул повинні були захищати Ірина-Камелія Бегу та Моніка Нікулеску, але вони вирішили не грати цього року.

Виграли Аріна Родіонова та Сторм Сендерс, здолавши в фіналі пару Барбара Гас / Еллен Перес з рахунком 6–3, 6–3. Для Радіонової це перший титул WTA..

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

Основна сітка 

Thailand Open - Doubles
Hua Hin Championships
2020 у таїландському спорті